Simon II (hogepriester), Joods hogepriester (ca. 200 v.Chr.)
 Simon II van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (1084-1106)
 Simon II van Montfort, heer van Montfort (1089-1101)
 Simon II van Lotharingen, hertog van (een deel van) Lotharingen (1176-1205)
 Simon II van Kartli, khan van Oost-Kartli (Georgië) (1619-1631)